VHS steht für:

 Video Home System, ein Videobandsystem
 Volkshochschule, meist kommunal betriebener Träger in der Erwachsenenbildung
 virale hämorrhagische Septikämie, eine Fischseuche 
 Vertebral Heart Score, ein Messverfahren zur Einschätzung der Herzgröße bei Hunden und Katzen
 Verband der Hochschullehrer für Slavistik, seit 2007 Deutscher Slavistenverband
 Verkehrshaus der Schweiz, ein Transportmuseum in Luzern, Schweiz
 Verband Hannoverscher Schützenvereine
 HS Produkt VHS, ein Sturmgewehr
 V/H/S – Eine mörderische Sammlung, ein US-amerikanischer Episodenfilm aus dem Jahr 2012
 V/H/S/2, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2013
 V/H/S Viral, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2014
 V/H/S/94, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2021
 V/H/S/99, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2022

Vhs. steht für:

 Verhandlungssache, der Preis eines Geschäfts wird ausgehandelt

VHS